AmaZulu FC je název klubů:
 AmaZulu FC (Jihoafrická republika) – jihoafrický fotbalový klub z města Durban
 AmaZulu FC (Zimbabwe) – zaniklý zimbabwský fotbalový klub z města Bulawayo